Trini může být:

 Trini (kniha) – dobrodružný román pro mládež německého spisovatele Ludwiga Renna
 Triny – česko-romské pěvecké trio
 Mari Trini – španělská zpěvačka populární hudby.